Daedalea mollis je systematický synonymický název pro několik druhů hub:

 Outkovka měkká – Daedalea mollis Sommerf.,  1826
 Pórnovitka různoporá – Daedalea mollis Velen.,  1922